Rath steht für:
 Rath AG, ein österreichisches Unternehmen
 Ráth (Erdwerk), Form der Erdwerke in Irland
 Rath (Familienname) (auch Ráth), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 R.A.T.H. Gruppe, ein mittelständisches, deutsches Unternehmen im Schienenverkehrssektor

Rath heißen folgende geographische Objekte:
 Rath (Indien), kleine Stadt in Uttar Pradesh, Indien

Ortsteile in Nordrhein-Westfalen:
 Rath (Bedburg), Ortsteil von Bedburg
 Rath (Düsseldorf), Stadtteil von Düsseldorf
 Rath (Jüchen), Ortsteil von Jüchen
 ein Teil des Stadtteils Rath/Heumar, Köln
 Rath (Nideggen), Ortsteil von Nideggen
 Rath (Nörvenich), Ortsteil von Nörvenich
 ein Wohnplatz von Rath-Anhoven, Stadt Wegberg
 ein Wohnplatz bei Aldekerk, Kerken

Orte in Oberösterreich:
 Rath (Gemeinde Bad Goisern), Ortsteil von Bad Goisern, Bezirk Gmunden
 Rath (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Ortsteil von Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Wels-Land
 Rath (Gemeinde Eschenau), Ort bei Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen
 Rath (Gemeinde Kematen), Ort bei Kematen an der Krems, Bezirk Linz-Land
 Rath (Gemeinde Sierning), Ort bei Sierning, Bezirk Steyr-Land

Siehe auch:
 -rath (Bestandteil von Ortsnamen)
 Raht
 Rat
 Rad (Begriffsklärung)
 Haus Rath
 Musée Rath (Kunstmuseum in Genf)
 Mount Rath (Berg in Antarktika)
 Vom Rath
 Von Rath